Deux sous-marins de la Marine nationale française ont porté le nom de Bévéziers, d'après la bataille du cap Béveziers, une bataille navale entre la France et l'Angleterre en 1690 :

 le Bévéziers, un sous-marin de la classe 1 500 tonnes.
 le Bévéziers, un sous-marin de la classe Agosta.

Nom de bateau de la Marine française